Ernst Kyburz – lottatore svizzero
 Hanspeter Kyburz – compositore svizzero di musica classica
 Matthias Kyburz – orientista svizzero